Иштван Сивош може да се односи на:

 Иштван Сивош (ватерполиста, рођен 1920)
 Иштван Сивош (ватерполиста, рођен 1948)
 Иштван Сивош (ватерполиста, рођен 1981)